Michael Müller (1964) német politikus
Michael Müller (1976) osztrák bobos, olimpikon
Michael Müller (1989) labdarúgó
Michael Müller – német üvegműves a 17. században
Michael Müller – a német SV Darmstadt 98 edzője 2002-ben